Kasa steht für:
 Kasa (Schweden), Ort in Örnsköldsvik (Gemeinde), Provinz Västernorrlands län, Schweden
 Kasa, Suco in Osttimor, siehe Cassa (Ainaro)
 Kasa, Ort in dem Suco in Osttimor, siehe Cassa (Ort, Ainaro)
 Kasa (Jinchuan) (卡撒乡), Gemeinde  im Kreis Jinchuan (Ngawa) der chinesischen Provinz Sichuan
 Kasa (Senegal), Ort in Casamance, Senegal
 Kasa (Königreich) (auch: Kasanga), ehemaliges Königreich des 15. Jahrhunderts in Casamance, Senegal
 Kasa (Hut), traditionelle japanische Hüte
 Kasa (auch: Kaw, Konza), nordamerikanisches Indianervolk, siehe Kansa

Kasa oder Kása ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Kása (1935–2017), ungarisch-deutscher Tiermediziner
 Gabor Kasa (* 1989), serbischer Radrennfahrer
 Joseph Kasa Vubu (1910–1969), Präsident der Demokratischen Republik Kongo, siehe Joseph Kasavubu
 Justine Kasa-Vubu (* 1951), Präsidentschaftskandidatin und Ministerin der Demokratischen Republik Kongo
 Muharrem Kasa (* 1977), türkischer Fußballtorhüter

KASA steht für:

 Kibera Aeronautics and Space Academy, kenianisches Bildungsprojekt
 Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika
 Kölner Anti Spray Aktion
 KASA - Kontrastive Alphabetisierung im Situationsansatz, deutsches Förderprojekt
 KASA (Band), deutsche Punk-Band

Siehe auch:
 CASA
 Kassa
 Kasa no Iratsume
 Kasa-obake

Abkürzung